Oenosandra är ett släkte av fjärilar. Oenosandra ingår i familjen Oenosandridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Oenosandra